Врата ада:
 Врата ада (фильм, 1952) — фильм Чарльза Маркиза Уоррена
 Врата ада (фильм, 1953) — фильм Тэйноскэ Кинугаса
 Врата ада (фильм, 1989) — фильм Уильяма Леви
 Врата ада (фильм, 2000) — фильм Майкла Драксмана
 Врата ада (фильм, 2008) — фильм Келли Долена
 Врата ада (фильм, 2010) — фильм Джона Пенни